Dorfkirche Neuendorf ist der Name folgender Kirchen

 in Brandenburg:
 Dorfkirche Neuendorf (Brandenburg an der Havel) in Neuendorf, Stadt Brandenburg an der Havel
 Dorfkirche Neuendorf (Brück) in Neuendorf, Stadt Brück, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Dorfkirche Neuendorf (Fläming)  im Ortsteil Neuendorf der Gemeinde Rabenstein/Fläming im Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Dorfkirche Neuendorf (Oderberg) in Neuendorf, Stadt Oderberg, Landkreis Barnim
 Dorfkirche Neuendorf im Sande in Neuendorf im Sande, Gemeinde Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree

 in Mecklenburg-Vorpommern:
 Dorfkirche Neuendorf (Wulkenzin) in Neuendorf, Gemeinde Wulkenzin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

 in Sachsen-Anhalt:
 Dorfkirche Neuendorf (Klötze) in Neuendorf, Stadt Klötze, Altmarkkreis Salzwedel

 in Thüringen:
 Dorfkirche St. Nikolaus (Neuendorf) in Neuendorf, Gemeinde Teistungen, Landkreis Eichsfeld

Siehe auch
 Dorfkirche Hohen Neuendorf
 Dorfkirche Nieder Neuendorf
 Kirche der wahren Hoffnung
 Neuendorfer Kirche (Babelsberg)